Pryce peut faire référence à :

Patronyme

 Guto Pryce (1972- ), musicien gallois ;
 Jonathan Pryce (né en 1947), un acteur britannique 
 Leon Pryce (né en 1981), joueur de rugby à XIII anglais
 Shelly-Ann Fraser-Pryce (né en 1986), athlète sprinteuse jamaïcaine
 Tom Pryce (1949-1977), pilote automobile gallois
 Wesley Wyndam-Pryce, personnage des séries télévisées Angel et Buffy contre les vampires

Patronyme anglais